Fukai ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuki Fukai (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Masaki Fukai (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Fukai Shirō (1907–1959), japanischer Komponist
 Shūhei Fukai (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Yuki Fukai (* 1996), japanischer Fußballspieler